«Легенды и мифы Древней Греции» (изначально «Что рассказывали древние греки и римляне о своих богах и героях») — научно-популярная книга Николая Куна с кратким изложением античных мифов.

Содержание 
Книга состоит из двух частей. Первая рассказывает о происхождении мира, отдельных богах и героях. В её основе лежат поэмы Гесиода «Теогония» и «Труды и дни», а также поэма Овидия «Метаморфозы». Среди прочего, особое внимание в ней уделено Аполлону, Дионису, Персею, Гераклу и Тесею. Вторая — посвящена древнегреческому эпосу, в её основе поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Текст книги написан с нарушением привычного порядка слов(инверсия), что порой создает трудности для его быстрого понимания.

История публикации

Прижизненные издания 

Первая часть книги была опубликована ещё в дореволюционной России. Работу над ней Кун закончил 24 мая 1914 г. В подготовке издания участвовал академик Ф. Е. Корш. Издательство И. Н. Кушнерёва выпустило книгу под авторским названием «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях». Книга была переиздана в 1922 году издательством товарищества «Мир».

Вторая часть книги увидела свет уже после революции. В 1937 году «Учпедгиз» опубликовал третье издание книги под редакцией А. Д. Удальцова. Оно впервые содержало обе части, но вышло под изменённым названием: «Что рассказывали древние греки о своих богах и героях». Внучка Куна предполагает, что «римляне» исчезли из названия из-за ассоциаций с фашистской Италией 1930-х и Муссолини:

Издание 1937 года хотели запретить, так как боги там изображены обнаженными, но всё же книгу удалось опубликовать с оригинальными фотографиями.

В 1940 году за несколько дней до смерти Кун подписал сигнальный экземпляр четвёртого издания, в котором он пересмотрел текст книги и подобрал для неё иллюстрации.

Посмертные издания 

В 1954 году книга вышла с новым названием «Легенды и мифы Древней Греции», которое было придумано учениками Куна, и введением А. Г. Бокщанина. Книга была издана с сокращениями:

Примечания

См. также
 Древнегреческая мифология
 Древнегреческая религия
 Римская религия

Литературные произведения по сюжетам греко-римской мифологии